Unter dem Namen Paracelsusring werden verschiedene Preise vergeben:

 Paracelsusring der Stadt Villach, siehe Paracelsusring (Villach)
 Paracelsusring der Stadt Salzburg, siehe Paracelsusring (Salzburg)